

Корсьє — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези

Корсьє — громада в кантоні Женева
 Корсьє-сюр-Веве — громада в кантоні Во